András Csorba se poate referi la unul din următorii:

 András Csorba (secolul al XIX-lea), administrator de fermă maghiar
 András Csorba (1927–1987), actor, profesor de actorie și regizor de teatru maghiar din România
 András Csorba (1954), jurnalist maghiar